O nome Mervyn King pode referir-se a:

 Mervyn Allister King, ex-governador do Banco da Inglaterra
 Mervyn King, jogador de dardos
 Mervyn King, jogador de Lawn bowls